Asztalos Sándor (1823–1857) honvéd ezredes
Asztalos Sándor (1890–1959) író, újságíró
Asztalos Sándor (1908–1981) jogi szakíró
Asztalos Sándor (1919–1970) költő, zenekritikus, esztéta